Grassroots ( für Graswurzeln) steht für:

 Graswurzelbewegung, die wörtliche Übersetzung des englischen „grass-roots movement“, das eine politische oder gesellschaftliche Initiative bezeichnet, die aus der Basis der Bevölkerung entsteht
 The Grass Roots, waren eine US-amerikanische Pop-Band der 1960er-Jahre

siehe auch 
 Corporate Grassroots